Das Geheimnis der Mumie steht für

 Das Geheimnis der Mumie (1916), deutscher Stummfilm von 1916, Regie: Victor Janson
 Das Geheimnis der Mumie (1997) (Originaltitel: Under Wraps), US-amerikanischer Fernsehfilm von 1997, Regie: Greg Beeman
 Das Geheimnis der Mumie (2021) (Originaltitel: Under Wraps), US-amerikanischer Fernsehfilm von 2021 und ein Remake des 1997 erschienenen Fernsehfilm, Originaltitel: Under Wraps, Regie: Greg Beeman
 Sherlock Holmes: Das Geheimnis der Mumie, ein 2002 erschienenes Computerspiel von Frogster.